Джеффри Фокс:
 Фокс, Джеффри Джеймс (род. 1947) — автор книг по бизнесу, эксперт и консультант в области стратегического маркетинга, автор популярных тренинговых программ.
  (род. 1944) — британско-американский учёный в области теоретической физики и компьютерных наук.